Socialisering er et begreb, der kan have flere betydninger:
 Socialisering (sociologi)- teorier, metoder og modeller, der vedrører individers indføring i grupper
 Socialisering (økonomi)- Arbejderklassens politiske kontrol med produktionen, evt. gennem statslig styring af virksomhederne